North Beach ("spiaggia settentrionale" in lingua inglese) può riferirsi a diversi toponimi:

Australia
 North Beach – sobborgo di Perth

Nuova Zelanda
 North Beach – sobbordo di Christchurch

Stati Uniti d'America
 North Beach – quartiere di San Francisco, California
 North Beach – città della Florida
 North Beach – quartiere di Miami Beach, Florida
 North Beach – città del Maryland